Сорель () — французская фамилия.

Известные носители:
 Сорель, Агнесса (ок. 1422—1450) — любовница французского короля Карла VII.
 Сорель, Альбер (1842—1906) — французский историк.
 Сорель, Густав (1905—1981) — бельгийский живописец.
 Сорель, Жорж (1847—1922) — французский социальный философ, теоретик революционного синдикализма.
 Сорель, Жан (род. 1934) — французский актёр.
 Сорель, Луиз (род. 1940) — американская актриса.
 Сорель, Станислав (1803—1871) — французский изобретатель магнезиального цемента (1867).
 Сорель, Тед (1936—2010) — американский актёр кино, театра и телевидения.
 Сорель, Шарль (1599 или 1602—1674) — французский писатель.

 Жюльен Сорель — главный герой произведения Стендаля «Красное и чёрное».

См. также 
 Бори-Сорель, Амели